Oklahoma City je lahko:

 Oklahoma City, Oklahoma, mesto v Oklahomi, ZDA
 USS Oklahoma City, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Glej tudi

 bombni napad v Oklahoma Cityju